Uzkaja kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Uzkaja, 
 Uzkaja (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar